Tongbai Janlueang, bedre kendt med kunstnernavnet จินตหรา พูนลาภ / Jintara Poonlarp (født 6. marts 1969) er en thailandsk sanger.

Diskografi

Album
Took lauk auk rong rian (ถูกหลอกออกโรงเรียน)
Wan puean kian jot mai (วานเพื่อนเขียนจดหมาย)
Rai oi khoi rak (ไร่อ้อยคอยรัก)
Songsan huajai (สงสารหัวใจ)
Uaipon hai puean (อวยพรให้เพื่อน)
Mor Lam Sa On+Luk Thung Sa on 1st-14th (หมอลำสะออน+ลูกทุ่งสะออน ชุด 1-14)
Jintara Krob Krueang 1st-9th (จินตหราครบเครื่อง ชุด 1-9)

Singler
Tao Ngoy (เต่างอย)
Phak Dee Tee Jeb (ภักดีที่เจ็บ)
Pha Mai Aai Lueam (ผ้าไหมอ้ายลืม)

Referencer 

Sangere fra Thailand